Monardi est le nom de plusieurs taxons :

 
 
 
 
 
 Gelyella monardi
 Graphiurus monardi

Voir aussi